Forever More – video delle Spice Girls del 2000
 Forever More – traccia dell'album Am Universum degli Amorphis del 2001
Forever More – singolo dei Moloko del 2003, dall'album Statues
 Forever More – traccia dell'album Chocolate Factory di R. Kelly del 2003
Forever More – album dei Tesla del 2008

Pagine correlate 
Forevermore (disambigua)